Kastbjerg Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Kastbjerg Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Kastbjerg Sogn i Norddjurs Kommune
 Kastbjerg Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Kastbjerg Sogn i Randers Kommune